Принсипе де Паз има више значења:

 Принсипе де Паз (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Принсипе де Паз (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику